Brunnenturm steht für:

 Brunnenturm, mittelalterlicher Wehrturmtyp
 Brunnenturm (Zürich), spätmittelalterlicher Wohnturm in Zürich
 Unterer Brunnenturm, Wasserturm in Augsburg

Siehe auch:
 Wasserturm